Соревнования по метанию диска среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 14 и 15 июля. Приняли участие 16 спортсменов из восьми стран.

Призёры

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Метание диска на Олимпийских играх